Юстас Палецкис: Палецкис, Юстас Винцас (род. 1942) — литовский политик и дипломат.
 Палецкис, Юстас Игнович (1899—1980) — литовский журналист, писатель; советский государственный и общественный деятель.